Rauenfels ist der Name folgender Schiffe:

 Rauenfels (Schiff, 1907), Schiff der DDG Hansa
 Rauenfels (Schiff, 1928), Schiff der DDG Hansa